Timerliit bezeichnet:
 Timerliit, Ort im Distrikt Narsaq, Grönland
 Timerliit (Maniitsoq), Ort im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Timerliit (Insel), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland